Joseph Gibert peut désigner :
Joseph-Balthazar Gibert (1711-1771), philologue français ;
Joseph-Marc Gibert (1806-1884), artiste peintre français ;
Joseph-Henri-Albert Gibert (1829-1899), médecin franco-suisse, dreyfusard ;
Joseph Gibert, libraire français, fondateur de la librairie Gibert Joseph.